Kaira kan syfta på följande:

 Kaira (album), ett album av Toumani Diabaté
 Kaira (djur), ett släkte spindlar

Geografi

Finland 

 Kaira (halvö), Egentliga Finland, 
 Kaira (ö i Finland, Birkaland), Södra Birkaland,

Indien 

 Kheda, stad i Gujarat, 
 Kheda (distrikt)

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar